Le Sonnet 46 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : MIne eye and heart are at a mortall warre,
How to deuide the conqueſt of thy ſight,
Mine eye,my heart their pictures ſight would barre,
My heart,mine eye the freeedome of that right,
My heart doth plead that thou in him dooſt lye,
(A cloſet neuer pearſt with chriſtall eyes )
But the defendant doth that plea deny,
And ſayes in him their faire appearance lyes.
To ſide this title is impannelled
A queſt of thoughts,all tennants to the heart,
And by their verdict is determined
The cleere eyes moyitie,and the deare hearts part.
   As thus,mine eyes due is their outward part,
   And my hearts right,their inward loue of heart.

Notes et références

Liens externes

Analysis
CliffsNotes

046